Clipboard steht für:

 Zwischenablage in der elektronischen Datenverarbeitung, d. h. ein virtueller Zwischenspeicher 
 Klemmbrett